Niemcy:
 Rinderweide – Obszar Chronionego Krajobrazu (Naturschutzgebiet)

Szwajcaria:
 Rinderweide – dawna nazwa gminy Le Pâquier

Zobacz też:
 Alte Teichanlage an der Rinderweide